DOV steht für:
 Data over Voice, ein Übertragungsverfahren auf analogen Telefonleitungen
 Deutsche Orchestervereinigung, Berufsverband und Gewerkschaft für Orchestermusiker
 Deutscher Ostmarkenverein, deutsche nationalistische Organisation
 Dover Air Force Base (IATA-Code), Flugplatz der U.S. Air Force

Dov ist der Familienname folgender Personen:
 Ilan Ben-Dov (* 1959), israelischer Diplomat 

dov steht für:
 Dombe (ISO-639-3-Code), Dialekt von Chitonga, Bantusprache des Volkes der Tonga

Siehe auch:
 TOV

Abkürzung